Змагання з боксу у ваговій категорії до 81 кілограмів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 проводилися з 30 липня по 12 серпня. У них взяли участь 26 спортсменів з 26 країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
| RD1-team03={{СпортсменОІ прапор 2 ||JOR|2012|літніх}}|RD1-score03=19
| RD1-team04=|RD1-score04=7
| RD1-team05=|RD1-score05=14
| RD1-team06={{СпортсменОІ прапор 2 |Ямагучі Фалькао Флорентіно|BRA|2012|літніх}}|RD1-score06=15
| RD1-team07=|RD1-score07=8
| RD1-team08={{СпортсменОІ прапор 2 ||CHN|2012|літніх}}|RD1-score08=17
| RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2 ||TUN|2012|літніх}}|RD1-score11=16
| RD1-team12=|RD1-score12=8
| RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2 ||AUS|2012|літніх}}|RD1-score13=13
| RD1-team14=|RD1-score14=11
| RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2 ||ECU|2012|літніх}}|RD1-score19=9
| RD1-team20=|RD1-score20=8
| RD1-team21=|RD1-score21=10
| RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2 |Ехсан Рузбахані|IRI|2012|літніх}}|RD1-score22=12
| RD1-team25={{СпортсменОІ прапор 2 |Олександр Гвоздик|UKR|2012|літніх}}|RD1-score25=18
| RD1-team26=|RD1-score26=10
| RD1-team27=|RD1-score27=11
| RD1-team28={{СпортсменОІ прапор 2 ||NCA|2012|літніх}}|RD1-score28=16
| RD1-team29=|RD1-score29=6
| RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2 ||GER|2012|літніх}}|RD1-score30=15
| RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2 |Хуліо Сезар Ла Круз|CUB|2012|літніх}}|RD2-score01=25
| RD2-team02=|RD2-score02=8
| RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2 |Ямагучі Фалькао Флорентіно|BRA|2012|літніх}}|RD2-score03=17 +
| RD2-team04=|RD2-score04=17
| RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2 |Елшод Расулов|UZB|2012|літніх}}|RD2-score05=13
| RD2-team06=|RD2-score06=6
| RD2-team07=|RD2-score07=11
| RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2 |Єгор Мехонцев|RUS|2012|літніх}}|RD2-score08=19
| RD2-team09={{СпортсменОІ прапор 2 |Адільбек Ніязимбетов|KAZ|2012|літніх}}|RD2-score09=13
| RD2-team10=|RD2-score10=5
| RD2-team11={{СпортсменОІ прапор 2 |Ехсан Рузбахані|IRI|2012|літніх}}|RD2-score11=18
| RD2-team12=|RD2-score12=12
| RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2 |Олександр Гвоздик|UKR|2012|літніх}}|RD2-score13=18
| RD2-team14=|RD2-score14=6
| RD2-team15=|RD2-score15=9
| RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2 ||ALG|2012|літніх}}|RD2-score16=12
| RD3-team01=|RD3-score01=15
| RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2 |Ямагучі Фалькао Флорентіно|BRA|2012|літніх}}|RD3-score02=18
| RD3-team03=|RD3-score03=15
| RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |Єгор Мехонцев|RUS|2012|літніх}}|RD3-score04=19
| RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2 |Адільбек Ніязимбетов|KAZ|2012|літніх}}|RD3-score05=13
| RD3-team06=|RD3-score06=10
| RD3-team07={{СпортсменОІ прапор 2 |Олександр Гвоздик|UKR|2012|літніх}}|RD3-score07=19
| RD3-team08=|RD3-score08=17
| RD4-team01=|RD4-score01=11
| RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2 |Єгор Мехонцев|RUS|2012|літніх}}|RD4-score02=23
| RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2 |Адільбек Ніязимбетов|KAZ|2012|літніх}}|RD4-score03=13 +
| RD4-team04=|RD4-score04=13
| RD5-team01=